Olgiate Comasco, gemeente in Italië, provincie Como, regio Lombardije
 Olgiate Molgora, gemeente in Italië, provincie Lecco, regio Lombardije
 Olgiate Olona, gemeente in Italië, provincie Varese, regio Lombardije